Økologi har flere betydninger:
 Økologi – en videnskab
 Økologisk landbrug – en driftsform inden for landbrug